Le nom de Sainte-Catherine fut attribué à des titres honorifiques, à un ordre de chevalerie.

Ordre honorifique 

Ordre de Sainte-Catherine : Distinction impériale de Russie accordée exclusivement aux impératrices, épouses d'empereur, grandes-duchesses et dames de la haute-noblesse de Russie. Pierre  de Russie créa ce titre honorifique (1713) en mémoire de la Sainte-Martyre Catherine d'Alexandrie, il fut aboli le .
 Ordre de Sainte-Catherine, recréé par la fédération de Russie le .

Ordre de Sainte Catherine : Fut créé en 1335 par le Dauphin du Viennois, Humbert II.

Ordre de Chevalerie 
Ordre de Sainte-Catherine du Mont Sinaï : est un ordre de chevalerie fondé en 1067 ou 1063, selon la tradition, ou bien au  selon Jacques Lablée par des chevaliers croisés pour éviter la profanation du Monastère Sainte-Catherine du Sinaï et assurer la protection des pèlerins se rendant au Monastère.